Le terme place Galilée désigne :

 la place Galilée, une place située dans la ville de Kourou en Guyane ;

 la place Galilée, une place de style brutaliste située à Louvain-la-Neuve en Belgique.

Homonymie